Gundam Battle Assault, uscito originariamente in Giappone con il titolo , è un videogioco picchiaduro a incontri sviluppato e pubblicato da Bandai in collaborazione con Natsume per la console PlayStation nel 1998 in madre patria, nel 2000 in Nord America e nel 2001 in Europa. È il sequel di Gundam The Battle Master ed ha avuto a sua volta un seguito intitolato Gundam Battle Assault 2.

Gundam Battle Assault essendo una versione migliorata e riveduta di Gundam The Battle Master 2 è stato distribuito nuovamente in Giappone nel corso del 2001.

Trama 
Nella versione originale del gioco, ovvero Gundam The Battle Master 2, la storia ruotava attorno ad un nuovo gruppo di personaggi mai apparso precedentemente nei vari media del franchise di Gundam.

Nella riedizione Gundam Battle Assault invece la trama è ambientata nell'universo di Gundam Wing e ha come protagonista Heero Yui il quale partirà per un lungo viaggio con il suo Gundam Wing per eliminare tutti i mobile suit nemici e riportare così la pace nel mondo. Durante il suo cammino incontrerà altri piloti, alcuni che vorranno semplicemente testare la sua forza per gli scontri successivi mentre altri lo ostacoleranno cercando di ucciderlo, tuttavia l'obiettivo finale di Heero è quello di trovare il malvagio colonnello Treize Khushrenada per impedirgli di scatenare una guerra in piena regola.

Accoglienza 
Al momento dell'uscita, i quattro recensori della rivista Famitsū hanno dato un punteggio di 24/40 alla versione denominata Gundam The Battle Master 2.

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Gundam The Battle Master
 Gundam Battle Assault 2

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Gundam